Selský vrch nebo Selské vrchy může být:

 Selský vrch (Lužické hory) – vrchol v Lužických horách
 Selský vrch (nádrž) – akumulační nádrž ve Vchynicko-tetovském plavebním kanále
 Selské vrchy – místo v pohoří Králický Sněžník
 Selský vrch (Habrovice) – vyvýšenina u Habrovic u Ústí nad Labem (250 metrů nad mořem)

Rozcestníky - místopisné jméno